У математиці терміном числення позначаються різні галузі знань, а також формальні теорії (множини формул, отриманих з аксіом за допомогою правил виводу). 

 Диференціальне числення
 Інтегральне числення
 Варіаційне числення
 Багатомірне числення (аналіз функцій багатьох змінних)

Обчислення в математичній логіці:

 Логічне числення (основна стаття) 
 Числення висловлень
 Обчислення предикатів
 Лямбда-числення
 Обчислення Ламбека